Bowyer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bowyer (* 1952), britischer Ingenieur und Mathematiker; Hochschullehrer an der University of Bath
 Bernadette Bowyer (* 1966), kanadische Hockeyspielerin
 Bertram Bowyer, 2. Baron Denham (1927–2021), britischer Politiker (Conservative Party)
 Clint Bowyer (* 1979), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 George Bowyer, 5th Baronet (1740–1800), britischer Admiral und Politiker
 George Bowyer, 7. Baronet (1811–1883), britischer Rechtsanwalt und Politiker
 Ian Bowyer (* 1951), englischer Fußballspieler und -trainer
 Jeffrey Bowyer-Chapman (* 1984), kanadischer Schauspieler und Model
 Lee Bowyer (* 1977), englischer Fußballspieler
 Robert Bowyer (1758–1834), englischer Maler und Verleger
 William Bowyer, englischer Politiker

Siehe auch:
 Boyer